Fulano pode se referir a:

Fulano (anônimo) - termo utilizado na língua portuguesa para fazer referência a uma pessoa indeterminada, frequentemente empregada juntamente com beltrano e sicrano.
Fulano (conto) — conto de Machado de Assis, um dos principais escritores da história da literatura brasileira
Fulano de Tal — banda norte-americana de latin rock
Fulano.com.br SA — empresa brasileira voltada para o mercado de internet

Ver também

Fulannu —  instrumento de sopro utilizado pelos povos fulas

Desambiguação